Hartashen (o Artashen) può riferirsi a:
Artashen, comune dell'Armenia (provincia di Syunik);
Hartashen, comune dell'Armenia (provincia di Shirak);
Hartashen, comune dell'Armenia (provincia di Syunik).